Onderdistrict in Indonesië
 Teluk Dalam (Simeulue), een onderdistrict van het regentschap Simeulue in de provincie Atjeh
 Teluk Dalam (Asahan), een onderdistrict van het regentschap Asahan in de provincie Noord-Sumatra
 Teluk Dalam (Nias), een onderdistrict van het regentschap en eiland Nias in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Teluk Dalam (Teluk Dalam), een plaats in het regentschap Asahan in de provincie Noord-Sumatra
 Teluk Dalam (Kuala Indragiri), een plaats in het regentschap Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Teluk Dalam (Kuala Kampar), een plaats in het regentschap Pelalawan in de provincie Riau